Die China Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. September 2005 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die BCR Open Romania in Bukarest ausgetragen, die wie die das Turnier in Peking zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Titelverteidiger war der Russe Marat Safin, der dieses Jahr nicht erneut beim Turnier antrat. Der Setzlistenerste dieser Ausgabe, Rafael Nadal, schlug im Finale den Setzlistenzweiten Guillermo Coria in drei Sätzen. Für Coria war es das letzte Endspiel seiner Karriere; zudem verlor er drei Endspiele in diesem Jahr gegen Nadal. Nadal gewann den 10. Titel der Saison sowie den elften Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Justin Gimelstob und Graydon Oliver, traten dieses Jahr nicht beide erneut an; nur Gimelstob spielte an der Seite von Nathan Healey, mit dem er erneut, ungesetzt, den Titel gewinnen konnte. Im Finale schlugen sie Dmitri Tursunow und Michail Juschny. In dieser Konstellation war es der einzige Titel der beiden. Für Gimelstob war es der 13. und letzte, für Healey der 3. und letzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Peking